Nockemann ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Nockemann (* 1958), deutscher Politiker
 Hans Nockemann (1903–1941), SS-Standartenführer und Oberst der Polizei, Inspekteur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes
 Paul Ferdinand Nockemann, deutscher Arzt